Перегонка:
 Перегонка — то же что и дистилляция.
 Перегонка — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области Украины.

См. также 
 Перегонка нефти